Список изданных и издаваемых компьютерных игр компанией Sony Interactive Entertainment.

PlayStation 
1994 год
 Motor Toon Grand Prix
1995 год
 3D Lemmings
 Air Combat
 Aquanaut’s Holiday
 Arc the Lad
 Battle Arena Toshinden
 Destruction Derby
 Discworld
 ESPN Extreme Games/1Xtreme
 Jet Moto
 Jumping Flash!
 Kileak: The Blood
 Mortal Kombat 3
 NHL FaceOff
 Novastorm
 Porsche Challenge
 Ridge Racer
 Spawn: The Eternal
 Tekken
 The Raiden Project
 Twisted Metal
 Victory Zone
 Warhawk
 Wipeout
1996 год
 2 Xtreme
 A-IV Evolution Global
 Adidas Power Soccer
 Arc the Lad II
 Assault Rigs
 Battle Arena Toshinden 2
 Beyond the Beyond
 Broken Sword: The Shadow of the Templars
 Chronicles of the Sword
 Cool Boarders
 Crash Bandicoot
 Cyber Sled
 Destruction Derby 2
 Epidemic
 Formula 1
 Galaxian³
 Jet Moto 2
 Jumping Flash! 2
 Krazy Ivan
 Mickey Mania: The Timeless Adventures of Mickey Mouse
 MLB Pennant Race
 Motor Toon Grand Prix 2
 Myst
 Namco Museum Vol. 1
 Namco Museum Vol. 2
 Namco Soccer Prime Goal
 Namco Tennis Smash Court
 NBA ShootOut
 NCAA GameBreaker
 NFL GameDay
 NFL GameDay 97
 NHL FaceOff 97
 Pandemonium
 PaRappa the Rapper
 Penny Racers
 Philosoma
 Popolocrois Story
 Project: Horned Owl
 Raging Skies
 Rally Cross
 Rapid Reload
 Ridge Racer Revolution
 Samurai Shodown III: Blades of Blood
 Soul Blade
 StarBlade Alpha
 Tekken 2
 The Adventures of Lomax
 The King of Fighters '95
 Tobal No. 1
 Twisted Metal 2
 Wipeout 2097
1997 год
 Ace Combat 2
 Adidas Power Soccer International 97
 Alundra
 Battle Arena Toshinden 3
 Bloody Roar
 Broken Sword II: The Smoking Mirror
 Bushido Blade
 Carnage Heart
 CART World Series
 Colony Wars
 Cool Boarders 2
 Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back
 Discworld II: Missing Presumed…?!
 Disney’s Hercules
 Final Fantasy VII
 Formula 1 97
 Front Mission 2
 G-Police
 Ghost in the Shell
 I.Q.: Intelligent Qube
 King’s Field
 Lifeforce Tenka
 MLB 98
 Monster Trucks
 Namco Museum Vol. 3
 Namco Museum Vol. 4
 Namco Museum Vol. 5
 NBA ShootOut '97
 NCAA Gamebreaker 98
 NFL GameDay 98
 NHL FaceOff 98
 Overboard!
 Rage Racer
 Rapid Racer
 RayStorm
 Ray Tracers
 Real Bout Fatal Fury
 Rosco McQueen Firefighter Extreme
 Sentient
 Shadow Master
 Steel Reign
 Tail of the Sun
 The City of Lost Children
 Time Crisis
 Tomba!
 Wild Arms
 Xevious 3D/G+
 Z
1998 год
 Adidas Power Soccer 2
 Adidas Power Soccer 98
 Armored Core
 Baby Universe
 Blast Radius
 Blasto
 Bomberman World
 Bust a Groove
 Cardinal Syn
 Colony Wars: Vengeance
 Contender
 Cool Boarders 3
 Crash Bandicoot 3: Warped
 Dead or Alive
 Devil Dice
 Disney: Pixar A Bug’s Life
 Einhänder
 ESPN X Games Pro Boarder
 Everybody’s Golf
 Final Fantasy Tactics
 Fluid
 Formula 1 98
 Gran Turismo
 Jersey Devil
 Klonoa: Door to Phantomile
 Kula World
 Legend of Legaia
 Libero Grande
 MediEvil
 MLB 99
 NBA ShootOut '98
 NCAA Final Four 99
 NCAA Gamebreaker 99
 NFL GameDay 99
 NFL Xtreme
 NHL FaceOff 99
 Nightmare Creatures
 O.D.T. — Escape… Or Die Trying
 Oh No! More Lemmings
 Pet in TV
 Point Blank
 Poporogue
 Psybadek
 Rally Cross 2
 Rascal
 Running Wild
 SaGa Frontier
 Sentinel Returns
 Spice World
 Spyro the Dragon
 Tekken 3
 The Fifth Element
 Treasures of the Deep
 Twisted Metal III
 Zero Divide 2
1999 год
 3 Xtreme
 Alundra 2: A New Legend Begins
 Anna Kournikova’s Smash Court Tennis
 Ape Escape
 Arc the Lad III
 Attack of the Saucerman
 Barbie: Race & Ride
 Bloody Roar II
 Cool Boarders 4
 Crash Team Racing
 Destrega
 Disney: Pixar A Bug’s Life Activity Center
 Disney’s Magical Tetris
 Disney’s Tarzan
 Doko Demo Issyo
 Eliminator
 Formula One 99
 Front Mission 3
 G-Police: Weapons of Justice
 Global Domination
 Global Force: Shin Sentou Kokka
 Gran Turismo 2
 Grandia
 Jet Moto 3
 Kingsley’s Adventure
 Kurushi Final: Mental Blocks
 MLB 2000
 NBA ShootOut 2000
 NCAA Final Four 99
 NCAA Final Four 2000
 NCAA Gamebreaker 2000
 NFL GameDay 2000
 NFL Xtreme 2
 NHL FaceOff 2000
 Omega Boost
 Ore no Ryouri
 Over My Remain/Ore no Shikabane o Koete Yuke
 Panzer Front
 Point Blank 2
 Pro 18: World Tour Golf
 R-Type Delta
 R4: Ridge Racer Type 4
 Retro Force
 Rollcage
 Speed Freaks
 Spyro 2: Ripto's Rage!
 Supercross Circuit
 Syphon Filter
 The Granstream Saga
 The X-Files Game
 This is Football
 Tiny Tank: Up Your Arsenal
 Tiny Toon Adventures: Buster and the beanstalk
 Tomba 2
 Twisted Metal 4
 UmJammer Lammy
 Vib-Ribbon
 Wipeout 3
 XI Jumbo
2000 год
 Ace Combat 3: Electrosphere
 Aconcagua
 Barbie Super Sports
 Boku no Natsuyasumi
 Chase the Express
 Colin McRae Rally
 Colony Wars: Red Sun
 Cool Boarders 2001
 Covert Ops: Nuclear Dawn
 Crash Bash
 Destruction Derby Raw
 Disney’s Aladdin in Nasira’s Revenge
 Disney’s Story Studio: Mulan
 Disney’s The Emperor’s New Groove
 Dragon Valor
 Everybody’s Golf 2
 Formula One 2000
 Ghoul Panic
 Grind Session
 Jackie Chan Stuntmaster
 In Cold Blood
 Legend of Dragoon
 MediEvil 2
 MLB 2001
 Monster Rancher 2
 Moto Racer World Tour
 Mr. Driller
 Ms. Pac-Man Maze Madness
 Muppet Monster Adventure
 Muppet RaceMania
 NBA ShootOut 2001
 NCAA Final Four 2000
 NCAA Gamebreaker 2001
 NFL GameDay 2001
 NHL FaceOff 2001
 Pac-Man World
 Popolocrois Story II
 Rescue Shot
 Rollcage Stage II
 Shadow Madness
 Space Debris
 Spyro: Year of the Dragon
 Star Ixiom
 Star Ocean: The Second Story
 Syphon Filter 2
 Team Buddies
 Terracon
 This is Football 2
 Walt Disney’s The Jungle Book Groove Party
 Who Wants to Be a Millionaire 2nd Edition
 Wild Arms 2
 Wipeout 3: Special Edition
2001 год
 C-12: Final Resistance
 Cool Boarders 4
 Disney•Pixar Monsters, Inc. Scream Team
 Disney’s Atlantis: The Lost Empire
 Disney’s Party Time with Winnie The Pooh
 Disney’s The Little Mermaid II
 Formula One 2001
 Libero Grande International
 MLB 2002
 NCAA Final Four 2002
 NBA ShootOut 2002
 NFL GameDay 2002
 Point Blank 3
 Syphon Filter 3
 Time Crisis: Project Titan
 Twisted Metal: Small Brawl
 Who Wants to Be a Millionaire 3rd Edition
2002 год
 Alfred Chicken
 Disney’s Treasure Planet
 Disney’s Lilo & Stitch
 Final Fantasy VI
 Final Fantasy Anthology
 Firebugs
 Formula One Arcade
 Jim Henson’s The Hoobs
 Klonoa Beach Volleyball
 MLB 2003
 NBA ShootOut 2003
 NFL GameDay 2003
 Peter Pan in Disney’s Return to Never Land
 Stuart Little 2
 WRC: FIA World Rally Championship Arcade
2003 год
 Jinx
 MLB 2004
 NBA ShootOut 2004
 NFL GameDay 2004
2004 год
 MLB 2005
 NFL GameDay 2005

PlayStation 2

2000 год 
 В розницу
 Dead or Alive 2
 FantaVision
 NCAA Final Four 2001
 NFL GameDay 2001
 Ridge Racer V
 Tekken Tag Tournament

2001 год 
 В розницу
 AirBlade
 Cool Boarders 2001
 ATV Offroad Fury
 Dark Cloud
 Extermination
 Formula One 2001
 Frequency
 Gran Turismo 3: A-Spec
 Gran Turismo Concept Tokyo 2001
 Gran Turismo Concept Tokyo-Geneva
 Gran Turismo Concept Tokyo-Seoul
 Ico
 Jak and Daxter: The Precursor Legacy
 Kinetica
 Klonoa 2: Lunatea’s Veil
 Legaia 2: Duel Saga
 Mad Maestro!
 Mister Mosquito
 MotoGP
 NBA ShootOut 2001
 NCAA Final Four 2002
 NFL GameDay 2002
 NHL FaceOff 2001
 Okage: Shadow King
 PaRappa the Rapper 2
 Pipo Saru 2001
 Sagashi ni Ikouyo
 SkyGunner
 Sky Odyssey
 The Bouncer
 Time Crisis II
 This is Football 2002
 Tsungai: Atonement
 Twisted Metal: Black
 Vampire Night
 Yoake no Mariko
 World Rally Championship

2002 год 
 В розницу
 Ace Combat: Distant Thunder
 Alpine Racer 3
 ATV Offroad Fury 2
 Boku no Natsuyasumi 2: Umi no Bokuen Hen
 Disney•Pixar Monsters, Inc. Scream Team
 Disney’s Stitch: Experiment 626
 Disney’s Treasure Planet
 Drakan: The Ancients' Gates
 Dropship: United Peace Front
 Dual Hearts
 Ecco the Dolphin: Defender of the Future
 Everybody’s Golf 3
 Ferrari F355 Challenge
 Final Fantasy X
 Formula One 2002
 Futari no Fantasvision
 Jet X20
 Kingdom Hearts
 MotoGP 2
 NBA ShootOut 2003
 NCAA Final Four 2003
 NCAA Gamebreaker 2003
 NFL GameDay 2003
 NHL FaceOff 2003
 Ninja Assault
 Peter Pan in Disney’s Return to Never Land
 Popolocrois: Adventure of Beginnings
 Ratchet & Clank
 Rez
 Sly Cooper and the Thievius Raccoonus
 Smash Court Tennis Pro Tournament
 Socom U.S. Navy Seals
 Space Channel 5
 Tekken 4
 The Getaway
 The Mark of Kri
 This is Football 2003
 Twisted Metal: Black Online
 Virtua Fighter 4
 Yoake no Mariko 2nd Act
 War of the Monsters
 Wild Arms 3
 Wipeout Fusion
 WRC II Extreme
 XI Go

2003 год 
 В розницу
 Amplitude
 Ape Escape 2
 Arc the Lad: Twilight of the Spirits
 Dark Chronicle
 Dog’s Life
 Downhill Domination
 EverQuest Online Adventures
 EverQuest Online Adventures: Frontiers
 EyeToy: Play
 EyeToy: Groove
 Formula One 2003
 Ghosthunter
 Hardware: Online Arena
 Jak II
 Lifeline
 Jampack Winter 2003
 MLB 2004
 Mojib-Ribbon
 MotoGP 3
 My Street
 NBA ShootOut 2004
 NCAA Final Four 2004
 NFL GameDay 2004
 Pac-Man World 2
 Primal
 Ratchet & Clank: Going Commando
 Shinobi
 Socom II: U.S. Navy Seals
 Space Channel 5: Part 2
 This is Football 2004
 Time Crisis 3
 WRC 3

2004 год 
 В розницу
 Arc the Lad: End of Darkness
 Ape Escape: Pumped & Primed
 Athens 2004
 ATV Offroad Fury 3
 Champions of Norrath: Realms of EverQuest
 Crisis Zone
 Destruction Derby: Arenas
 DJ: Decks & FX
 Everybody’s Golf 4
 EyeToy: Antigrav
 EyeToy: Monkey Mania
 EyeToy: Play 2
 Final Fantasy XI
 Formula One 04
 Gran Turismo 4: Prologue
 Gretzky NHL 2005
 I-Ninja
 Jackie Chan Adventures
 Jak 3
 Jet Li: Rise to Honor
 Kill.Switch
 Killzone
 MLB 2005
 MotoGP 4
 Popolocrois:Adventure of the Law of the Moon
 Ratchet & Clank: Up Your Arsenal
 SingStar
 SingStar Party
 Siren
 Sly 2: Band of Thieves
 Smash Court Tennis Pro Tournament 2
 Soulcalibur III
 Syphon Filter: The Omega Strain
 The Getaway: Black Monday
 This is Football 2004
 This is Football 2005
 Vib-Ripple
 World Rally Championship 4

2005 год 
 В розницу
 Ace Combat 5: The Unsung War
 Ape Escape 3
 Bokura no Kazoku
 Brave: The Search for Spirit Dancer
 Buzz!: The Music Quiz
 Champions: Return to Arms
 Death by Degrees
 Disney’s Peter Pan: The Legend of Never Land
 EyeToy: Chat
 EyeToy: EduKids
 EyeToy: Kinetic
 EyeToy: Play 3
 Formula One 05
 Gaelic Games: Football
 Genji: Dawn of the Samurai
 God of War
 Gran Turismo 4
 Gretzky NHL 06
 Jak X: Combat Racing
 MLB 2006
 NBA 06
 Neopets: The Darkest Faerie
 Ratchet: Deadlocked
 Rise of the Kasai
 Roland Garros Paris 2005:Powered by Smash Court Tennis
 Shadow of the Colossus
 SingStar '80s
 SingStar Pop
 SingStar The Dome
 Sly 3: Honor Among Thieves
 Socom 3: U.S. Navy Seals
 Soul Calibur 3
 EyeToy: Operation Spy
 Stuart Little 3: Big Photo Mode Adventure
 Tekken 5
 Wild Arms 4
 Wild Arms Alter Code: F
 WRC: Rally Evolved
 Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und böse

2006 год 
 В розницу
 24: The Game
 Ace Combat Zero: The Belkan War
 Ape Escape: Million Monkeys
 ATV Offroad Fury 4
 B-Boy
 Buzz!: The Big Quiz
 Buzz!: The Sports Quiz
 Buzz! Junior: Jungle Party
 EyeToy: Kinetic Combat
 EyeToy: Play Sports
 Forbidden Siren 2
 Formula One 06
 Gran Turismo 4 Online test version
 Lemmings
 MLB 06: The Show
 NBA 07
 Rule of Rose
 Shinobido: Way of the Ninja
 SingStar Anthems
 SingStar Legends
 SingStar Rocks!
 Socom: U.S. Navy Seals Combined Assault
 Tourist Trophy
 Urban Reign
 Wild Arms 5

2007 год 
 В розницу
 Buzz!: The Hollywood Quiz
 Buzz! The Mega Quiz
 Buzz! Junior: Monster Rumble
 Buzz! Junior: Robo Jam
 Everybody’s Tennis
 EyeToy Astro Zoo
 Gaelic Games: Football 2
 Gaelic Games: Hurling
 God of War II
 MLB 07: The Show
 NBA 08
 Rogue Galaxy
 SingStar '90s
 SingStar Amped
 SingStar Pop Hits 2
 SingStar Rock Ballads
 SingStar R&B
 Syphon Filter: Dark Mirror

2008 год 
 В розницу
 Buzz!: The Pop Quiz
 Buzz!: The Schools Quiz
 Buzz! Junior: Ace Racers
 Buzz! Junior: Dino Den
 EyeToy Play: Hero
 EyeToy Play: PomPom Party
 MLB 08: The Show
 NBA 09: The Inside
 Ratchet & Clank: Size Matters
 SingStar ABBA
 SingStar BoyBands vs GirlBands
 SingStar Country
 SingStar Hottest Hits
 SingStar Party Hits
 SingStar Pop Vol. 2
 SingStar Singalong with Disney
 SingStar Summer Party
 Twisted Metal: Head-On: Extra Twisted Edition

2009 год 
 В розницу
 Buzz!: Brain of the World
 Cart Kings
 Chandragupta: Warrior Prince
 Desi Adda: Games of India
 Ghostbusters: The Video Game
 Hanuman: Boy Warrior
 Jak and Daxter: The Lost Frontier
 MLB 09: The Show
 MotorStorm: Arctic Edge
 Secret Agent Clank
 SingStar Latino
 SingStar Motown
 SingStar Queen
 SingStar Take That
 SingStar Vasco
 Wipeout Pulse

2010 год 
 В розницу
 MLB 10: The Show
 SingStar Chart Hits
 SingStar Wiggles
 Street Cricket Champions
 Syphon Filter: Logan’s Shadow

2011 год 
 В розницу
 Chandragupta: Warrior Prince
 MLB 11: The Show
 RA. ONE: The Game

2012 год 
 В розницу
 Street Cricket Champions 2

2013 год 
 В розницу
 DON 2 The Game

PlayStation 3

2006 год 
 В розницу
 Genji: Days of the Blade
 NBA 07
 Resistance: Fall of Man
 Untold Legends: Dark Kingdom
 Сервис PlayStation Network
 Blast Factor
 Cash Guns Chaos DLX
 Go! Sudoku
 Gran Turismo HD Concept
 Lemmings
 Mainichi Issho

2007 год 
 В розницу
 Boku no Natsuyasumi 3: Kitaguni Hen: Chiisana Boku no Dai Sougen
 Folklore
 Formula One Championship Edition
 Heavenly Sword
 Lair
 MLB 07: The Show
 MotorStorm
 NBA 08
 Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction
 Ridge Racer 7
 SingStar
 The Eye of Judgment
 Uncharted: Drake's Fortune
 Warhawk
 Сервис PlayStation Network
 Aqua Vita
 Calling All Cars!
 Everyday Shooter
 EyeCreate
 Feel Ski
 Flow
 Go! Puzzle
 High Stakes on the Vegas Strip: Poker Edition
 High Velocity Bowling
 LocoRoco Cocoreccho!
 Mesmerize Distort
 Mesmerize Trace
 Nucleus
 Operation Creature Feature
 Pain
 PixelJunk Racers
 Piyotama
 Snakeball
 Super Rub 'a' Dub
 Super Stardust HD
 Tekken 5: Dark Resurrection
 The Trials of Topoq
 Tori Emaki
 Toy Home

2008 год 
 В розницу
 Afrika
 Aquanaut’s Holiday: Hidden Memories
 Buzz!: Quiz TV
 Gran Turismo 5 Prologue
 Everybody’s Golf 5
 LittleBigPlanet
 MLB 08: The Show
 MotorStorm: Pacific Rift
 NBA 09: The Inside
 Resistance 2
 SingStar ABBA
 SingStar Vol. 2
 SingStar Vol. 3
 Socom: U.S. Navy Seals Confrontation
 Time Crisis 4
 Сервис PlayStation Network
 Buzz! Junior: Jungle Party
 Crash Commando
 Dark Mist
 Echochrome
 Elefunk
 Linger in Shadows
 PixelJunk Eden
 PixelJunk Monsters
 PlayStation Home
 Ratchet & Clank Future: Quest for Booty
 Siren: Blood Curse
 Sky Diving
 The Last Guy
 Wipeout HD

2009 год 
 В розницу
 Buzz!: Brain of the World
 Buzz!: Quiz World
 Demon’s Souls
 Desi Adda: Games of India
 EyePet
 Ghostbusters: The Video Game
 God of War Collection
 Infamous
 Killzone 2
 MLB 09: The Show
 Ratchet & Clank Future: A Crack in Time
 SingStar Latino
 SingStar Motown
 SingStar Queen
 SingStar Pop Edition
 SingStar Starter Pack
 SingStar Take That '
 SingStar Vasco
 Toro to Morimori
 Uncharted 2: Among Thieves
 Wipeout HD Fury
 Сервис PlayStation Network
 .detuned
 Bejeweled 2
 Buzz! Junior: Dino Den
 Buzz! Junior: Monster Rumble
 Buzz! Junior: Robo Jam
 Fat Princess
 Flower
 Gravity Crash
 GTI Club+: Rally Côte d’Azur
 Heavy Weapon
 Hustle Kings
 Magic Orbz
 Numblast
 Peggle
 Peggle Nights
 PixelJunk Shooter
 Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic
 Revenge of the Wounded Dragons
 Savage Moon
 Switchball
 The Punisher: No Mercy
 Trash Panic
 Zuma

2010 год 
 В розницу
 Beat Sketcher
 Buzz!: The Ultimate Music Quiz
 EyePet Move Edition
 God of War III
 Gran Turismo 5
 Heavy Rain
 Heavy Rain Move Edition
 High Velocity Bowling Move Edition
 Kung Fu Rider
 Mag
 MLB 10: The Show
 ModNation Racers
 SingStar Chart Hits
 SingStar Dance
 SingStar Guitar
 Sly Collection
 Sports Champions
 Start the Party!
 The Fight: Lights Out
 The Shoot
 Time Crisis: Razing Storm
 TV Superstars
 White Knight Chronicles
 Сервис PlayStation Network
 Buzz!: Quiz Player
 Dead Nation
 Eat Them!
 Echochrome II
 Feeding Frenzy 2: Shipwreck Showdown
 MotorStorm 3D Rift
 PixelJunk Racers: 2nd Lap
 Qlione Evolve
 Sackboy’s Prehistoric Moves
 SingStar Viewer
 Swords & Soldiers
 TerRover
 Top Darts
 Tumble

2011 год 
 В розницу
 Bleach: Soul Resurreccion
 Carnival Island
 DC Universe Online
 DanceStar Party
 EyePet & Friends
 God of War: Origins Collection
 Infamous 2
 Killzone 3
 LittleBigPlanet 2
 Medieval Moves: Deadmund’s Quest
 MLB 11: The Show
 MotorStorm: Apocalypse
 Move Fitness
 PlayStation Move Ape Escape
 PlayStation Move Heroes
 Ratchet & Clank: All 4 One
 Resistance 3
 SingStar Back to the '80s
 Socom 4
 Start the Party! Save the World
 Tekken Hybrid
 The Ico & Shadow of the Colossus Collection
 Uncharted 3: Drake's Deception
 White Knight Chronicles 2
 Сервис PlayStation Network
 Acceleration of Suguri X Edition
 Akimi Village
 DC Universe Online
 Free Realms
 Infamous: Festival of Blood
 Payday: The Heist
 PixelJunk Shooter 2
 PixelJunk SideScroller '
 Plants vs. Zombies
 RA. ONE: The Game
 Rochard
 Sideway New York
 Slam Bolt Scrappers

2012 год 
 В розницу
 DanceStar Party Hits
 Jak and Daxter Collection
 Killzone Trilogy
 LittleBigPlanet Karting
 MLB 12: The Show
 PlayStation All-Stars Battle Royale
 Ratchet & Clank Collection
 Ratchet & Clank: Full Frontal Assault
 Sorcery
 Sports Champions 2
 Starhawk
 Twisted Metal
 Wonderbook: Book of Spells
 Сервис PlayStation Network
 Datura
 Journey
 Killzone (Переиздание)
 Killzone 3 Multiplayer
 Malicious
 MotorStorm RC
 Move Street Cricket
 PixelJunk 4am
 SingStar
 The Unfinished Swan
 Tokyo Jungle
 When Vikings Attack!

2013 год 
 В розницу
 Beyond: Two Souls
 God of War: Ascension
 Gran Turismo 6
 Invizimals: The Lost Kingdom
 MLB 13: The Show
 Puppeteer
 Ratchet & Clank: Into the Nexus
 Sly Cooper: Thieves in Time
 The Last of Us
 Wonderbook: Book of Potions '
 Wonderbook: Diggs Nightcrawler
 Wonderbook: Walking with Dinosaurs
 Сервис PlayStation Network
 Bentley’s Hackpack
 DanceStar Digital
 Dare to Fly
 Doki-Doki Universe
 Dust 514
 Everybody’s Golf 6
 Kite Fight
 Move Street Cricket II
 Pro Foosball
 Rain
 Ratchet: Deadlocked (Переиздание)
 Uncharted 3: Drake’s Deception Multiplayer Free-to-play

2014 год 
 В розницу
 Destiny
 LittleBigPlanet 3
 Minecraft
 MLB 14: The Show
 SingStar: Ultimate Party
 Сервис PlayStation Network
 BigFest
 CounterSpy
 Entwined
 GUNS UP!
 Helldivers
 Hohokum
 Pain

2015 год 
 В розницу
 Call of Duty: Black Ops III
 MLB 15: The Show

2016 год 
 В розницу
 MLB The Show 16

PlayStation 4

2013 год 
 В розницу
 Killzone: Shadow Fall
 Knack
 Сервис PlayStation Network
 DC Universe Online
 Doki-Doki Universe
 Escape Plan
 Flow
 Flower
 Resogun
 Sound Shapes
 The Playroom

2014 год 
 В розницу
 Destiny
 Driveclub
 Infamous: Second Son
 LittleBigPlanet 3
 Minecraft
 MLB 14: The Show
 SingStar: Ultimate Party
 The Last of Us Remastered
 Сервис PlayStation Network
 CounterSpy
 Dead Nation: Apocalypse Edition
 Entwined
 Hohokum
 Infamous: First Light
 Killzone: Shadow Fall
 PixelJunk Shooter Ultimate
 SingStar Ultimate Party
 The Unfinished Swan

2015 год 
 В розницу
 Bloodborne
 Call of Duty: Black Ops III
 Destiny: The Taken King
 God of War III Переиздание
 Helldivers: Super-Earth Ultimate Edition
 Journey Collectors Edition
 MLB 15: The Show
 Tearaway Unfolded
 The Order: 1886
 Uncharted: The Nathan Drake Collection
 Until Dawn
 Сервис PlayStation Network
 Beyond: Two Souls
 Driveclub Bikes
 Everybody’s Gone to the Rapture
 Fat Princess Adventures
 Galak-Z: The Dimensional
 Guns Up!
 Helldivers
 Hustle Kings
 Journey
 Ultra Street Fighter IV
 Super Stardust Ultra
 The Last of Us: Left Behind

2016 год 
 В розницу
 Gravity Rush Переиздание
 MLB The Show 16
 Ratchet & Clank
 The Last Guardian
 Uncharted 4: A Thief's End
 Сервис PlayStation Network
 Alienation
 Bound
 Hardware: Rivals
 Heavy Rain
 Kill Strain
 Shadow of the Beast
 The Tomorrow Children
 Технология PlayStation VR
 Driveclub VR
 Here They Lie
 Hustle Kings VR
 RIGS: Mechanized Combat League
 The Playroom VR
 PlayStation VR Worlds
 Super Stardust Ultra VR
 Tumble VR
 Until Dawn: Rush of Blood

2017 год 
 В розницу
 Gravity Rush 2
 Horizon Zero Dawn
 MLB The Show 17
 Nioh
 Wipeout Omega Collection
 PlayStation Network
 Drawn to Death
 Locoroco Переиздание
 Malicious Fallen
 Parappa the Rapper Переиздание
 Технология PlayStation VR
 Farpoint
 StarBlood Arena
 Анонсированы на 2017 год
 Everybody’s Golf
 Gran Turismo Sport
 Knack 2
 Uncharted: The Lost Legacy
 Сервис PlayStation Network
 Frantics
 Hidden Agenda
 Knowledge Is Power
 Matterfall
 Patapon Переиздание
 SingStar Celebration
 That’s You!

2018 год 
 В розницу
 Detroit: Become Human
 God of War
 MLB The Show 18
 Shadow of the Colossus
 Spider-Man

 Технология PlayStation VR
 Astro Bot Rescue Mission
 Bravo Team
 Déraciné
 Firewall: Zero Hour
 The Inpatient
 Wipeout Omega Collection (PlayStation VR)
 Сервис PlayStation Network
 Chimparty
 Frantics
 Knowledge is Power: Decades

2019 год 
 В розницу
 Concrete Genie
 Days Gone
 Death Stranding
 Dreams
 MediEvil Remake
 MLB The Show 19
 Сервис PlayStation Network
 Erica
 Dreams
 Технология PlayStation VR
 Everybody’s Golf VR

2020 год 
 В розницу
 The Last of Us Part II
 Nioh 2
 Ghost of Tsushima
 MLB The Show 20
 Predator: Hunting Grounds
 Spider-Man: Miles Morales
 Sackboy: A Big Adventure
 Сервис PlayStation Network
 Patapon 2 Remastered
 Технология PlayStation VR
 Iron Man VR
 Tilt Brush

2021 год 
 В розницу
 MLB The Show 21
 Horizon Forbidden West

2022 год 
 В розницу
 Gran Turismo 7
 God of War: Ragnarök

PlayStation 5 
2020 год
 Demon’s Souls
 Sackboy: A Big Adventure
 Spider-Man Remastered
 Spider-Man: Miles Morales
 Astro’s Playroom
2021 год
 Destruction AllStars
 MLB The Show 21
 Returnal
 Ratchet & Clank: Rift Apart
 The Nioh Collection
 Death Stranding Director’s Cut
2022 год
 Uncharted: Legacy of Thieves Collection
 Horizon Forbidden West
 Gran Turismo 7
 God of War: Ragnarok
 The Last of Us: Part 1
2023 год
 Spider-Man 2TBA
 Star Wars: Knights of the Old Republic Remake Wolverine Windows 
1996 год
 Twisted Metal1997 год
 Twisted Metal 22015 год
 Helldivers2016 год
 Everybody's Gone to the Rapture2018 год
 Guns Up!2019 год
 Journey 
 Detroit: Become Human 
2020 год
 Horizon Zero Dawn Predator: Hunting Grounds2021 год
 Days Gone2022 год
 God of War Spider-Man Remastered Spider-Man: Miles Morales Uncharted: Legacy of Thieves Collection2023 год
 The Last of Us: Part 1

PlayStation Portable

2004 год 
 В розницу
 Dokodemo Issho
 Popolocrois: Adventure of the Law of the Moon

2005 год 
 В розницу
 Ape Escape Academy
 Ape Escape: On the Loose
 Archer Maclean’s Mercury
 ATV Offroad Fury: Blazin' Trails
 Everybody’s Golf Portable
 F1 Grand Prix
 Fired Up
 Glorace: Phantastic Carnival
 Go! Sudoku
 Gretzky NHL
 Gretzky NHL 06
 Hand Dic
 MediEvil: Resurrection
 MLB
 MLB 2006
 Namco Museum Battle Collection
 NBA
 NBA 06
 PoPoLoCrois
 Pursuit Force
 Ridge Racer
 Socom: U.S. Navy Seals Fireteam Bravo
 The Con
 Twisted Metal: Head-On
 Untold Legends: Brotherhood of the Blade
 Wipeout Pure
 World Tour Soccer: Challenge Edition
 WRC: FIA World Rally Championship
 Work Time Fun

2006 год 
 В розницу
 Ace Combat X: Skies of Deception
 Ape Escape Academy 2
 Ape Escape Racing
 ATV Offroad Fury Pro
 B-Boy
 Blade Dancer: Lineage of Light
 Boku no Natsuyasumi
 Brave Story
 Daxter
 Field Commander
 Formula One 06
 Gangs of London
 Killzone: Liberation
 Kingdom of Paradise
 Lemmings
 LocoRoco
 Mercury Meltdown
 MLB 06: The Show
 Monster Kingdom: Jewel Summoner
 MotoGP
 NBA 07
 Neopets: Petpet Adventures: The Wand of Wishing
 Passport to… Amsterdam
 Passport to… Barcelona
 Passport to… London
 Passport to… Paris
 Passport to… Prague
 Passport to… Rome
 Ridge Racer 2
 Socom: U.S. Navy Seals Fireteam Bravo 2
 Syphon Filter: Dark Mirror
 Talkman
 Tekken: Dark Resurrection
 Tenchi no Mon 2: Busouden
 Untold Legends: The Warrior’s Code
 World Tour Soccer 06
 XI Coliseum

2007 год 
 В розницу
 Jeanne d’Arc
 MLB 07: The Show
 NBA 08
 PaRappa the Rapper
 Pursuit Force: Extreme Justice
 Ratchet & Clank: Size Matters
 Rezel Cross
 Shinobido: Tales of the Ninja
 Smash Court Tennis 3
 Socom: U.S. Navy Seals Tactical Strike
 Syphon Filter: Logan’s Shadow
 What Did I Do to Deserve This, My Lord?
 Wild Arms XF
 Wipeout Pulse
 Сервис PlayStation Network
 Ape Quest
 Beats
 Go! Puzzle
 Syphon Filter: Combat Ops

2008 год 
 В розницу
 Buzz!: Brain Bender
 Buzz!: Master Quiz
 Echochrome
 Everybody’s Golf Portable 2
 God of War: Chains of Olympus
 LocoRoco 2
 MLB 08: The Show
 NBA 09: The Inside
 Patapon
 Secret Agent Clank
 What Did I Do to Deserve This, My Lord?
 Сервис PlayStation Network
 Brain Challenge
 Everyday Shooter
 Flow
 Mainichi Issho Portable
 Super Stardust Portable

2009 год 
 В розницу
 Boku no Natsuyasumi 4: Seitouchi Shounen Tanteidan, Boku to Himitsu no Chizu
 Buzz!: Brain of the World
 Buzz!: Quiz World
 Chandrugpta: Warrior Prince
 Desi Adda: Games of India
 Enkaku Sōsa: Shinjitsu e no 23 Nichikan
 Ghostbusters: The Video Game
 Gran Turismo
 Invizimals
 Jak and Daxter: The Lost Frontier
 LittleBigPlanet
 MLB 09: The Show
 NBA 10 The Inside
 MotorStorm: Arctic Edge
 Patapon 2
 Resistance: Retribution
 Сервис PlayStation Network
 LocoRoco Midnight Carnival
 Numblast
 Pinball Heroes
 PixelJunk Monsters Deluxe
 Savage Moon The Hera Campaign

2010 год 
 В розницу
 Echoshift
 Everybody’s Tennis Portable
 EyePet
 Fat Princess: Fistful of Cake
 God of War: Ghost of Sparta
 Invizimals: Shadow Zone
 Jungle Party
 MLB 10: The Show
 ModNation Racers
 Patito Feo: el juego màs bonito
 Socom: U.S. Navy Seals Fireteam Bravo 3
 Street Cricket Champions
 The Eye of Judgment: Legends
 Сервис PlayStation Network
 Everybody’s Stress Buster
 Gravity Crash
 No Heroes Allowed!
 Patchwork Heroes
 Pinball Heroes Bundle 2

2011 год 
 В розницу
 Buzz!: The Ultimate Music Quiz
 Disney•Pixar Cars 2
 Cart Kings
 EyePet Adventures
 Geronimo Stilton in The Kingdom of Fantasy The Videogame
 Invizimals: The Lost Tribes
 MLB 11: The Show
 Patapon 3
 The Mystery Team
 White Knight Chronicles: Origins

2012 год 
 В розницу
 Geronimo Stilton: Return to The Kingdom of Fantasy The Videogame
 Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension
 Street Cricket Champions 2

2013 год 
 В розницу
 DON 2 The Game
 Сервис PlayStation Network
 Invizimals: Hidden Challenges

PlayStation Vita

2012 год 
 В розницу
 Everybody’s Golf 6
 Gravity Rush
 LittleBigPlanet PS Vita
 Little Deviants
 MLB 12: The Show
 ModNation Racers: Road Trip
 PlayStation All-Stars Battle Royale
 Reality Fighters
 Resistance: Burning Skies
 Smart As…
 Uncharted: Golden Abyss
 Unit 13
 Wipeout 2048
 Сервис PlayStation Network
 Cliff Diving
 Ecolibrium
 Escape Plan
 Fireworks
 Frobisher Says!
 Hustle Kings
 MotorStorm RC
 Paint Park
 Plants vs. Zombies
 PulzAR
 Sound Shapes
 Super Stardust Delta
 t@g
 Table Football
 Table Ice Hockey
 Table Top Tanks
 Top Darts
 Travel Bug
 Treasure Park
 Uncharted: Fight for Fortune
 When Vikings Attack!

2013 год 
 В розницу
 Disney Epic Mickey 2: The Power of Two
 Invizimals: The Alliance
 Jak and Daxter Trilogy
 Killzone: Mercenary
 MLB 13: The Show
 Sly Cooper: Thieves in Time
 Soul Sacrifice
 Tearaway
 The Walking Dead: The Complete First Season
 Сервис PlayStation Network
 Bentley’s Hackpack
 Doki-Doki Universe
 Flow
 Flower
 Jacob Jones and the Bigfoot Mystery
 Imaginstruments
 Invizimals Hidden Challenges
 Malicious Rebirth
 Open Me!
 Paint Park Plus
 PlayStation Home Arcade
 Ratchet & Clank: Full Frontal Assault
 Table Mini Golf
 Wake-up Club

2014 год 
 В розницу
 Borderlands 2
 Disney’s The Muppets Movie Adventures
 Freedom Wars
 God of War Collection
 Invizimals: The Resistance
 LittleBigPlanet PS Vita: Marvel Super Hero Edition
 Minecraft
 MLB 14: The Show
 PlayStation Vita Pets
 Ratchet & Clank Collection
 The Sly Collection
 Сервис PlayStation Network
 CounterSpy
 Dead Nation
 Destiny of Spirits
 Entwined
 Hohokum
 Lemmings Touch
 Murasaki Baby
 No Heroes Allowed: No Puzzles Either!
 Resogun
 Soul Sacrifice Delta
 The Hungry Horde
 The Unfinished Swan

2015 год 
 В розницу
 Looney Tunes Galactic Sports!
 MLB 15: The Show
 Moe Chronicle
 Phineas and Ferb: Day of Doofenshmirtz

 Сервис PlayStation Network
 BigFest
 Disney’s The Muppets Movie Adventures
 Fat Princess: Piece of Cake
 Helldivers
 Oreshika: Tainted Bloodlines
 Run Sackboy! Run!
 MonsterBag

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Sony Interactive Entertainment
 Официальный сайт PlayStation Studios

Sony Interactive Entertainment